Села:
 Горобіївка — Київська область, Бориспільський район
 Горобіївка — Київська область, Фастівський район
 Горобіївка — Київська область, Обухівський район
 Горобіївка — Київська область, Білоцерківський район
 Горобіївка — Черкаська область, Канівський район
 Горобіївка — Чернігівська область, Прилуцький район